Bioquímica:
 Temps de retenció

 Física:
 Temps, concepte fonamental de la física
 Temps Universal Coordinat, o UTC, també conegut com a temps civil, és la zona horària de referència
 Temps de Planck, és l'interval de temps més curt que té significat físic
 Temps solar, una forma de mesurar el temps basada en el moviment aparent del Sol
 Temps Terrestre
 Temps sideri
 Temps de Liapunov

 Geologia:
 Temps geològics, s'utilitza en geologia per descriure i relacionar esdeveniments de la història de la Terra
 Temps geològics de la Lluna

 Gramàtica:
 Temps verbal, característica pròpia de moltes llengües per distingir esdeveniments presents, passats, futurs o imaginaris

 Informàtica:
 Temps polinòmic, es refereix al temps de computació d'un problema, en teoria de complexitat

 Literatura:
 Temps difícils, novel·la de Charles Dickens.

 Meteorologia:
 Temps atmosfèric o oratge

 Mitologia
 Temps (mitologia)

 Música:
 Temps (música)
 Temps de revoltes, disc compacte de Lluís Llach escrit conjuntament amb Miquel Martí i Pol
 Temps de reverberació

 Premsa:
 El Temps, setmanari d'actualitat editat a València
 Temps (1948), revista catalana clandestina

 Televisió:
 Temps de Silenci, sèrie de televisió catalana estrenada per TV3 el gener de 2001
 Temps d'aventura, programa de TV3 dedicat a l'esport a l'aire lliure o esport d'aventura

Referències